Maraton kobiet – rozegrano podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w dniu 5 sierpnia o godzinie 11:00 czasu miejscowego (12:00 czasu polskiego).
Wystartowało 118 zawodniczek, z których 107 ukończyło bieg. Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2008 roku była Rumunka Constantina Diță-Tomescu, której nie udało się powtórzyć sukcesu z Pekinu.

W wyniku dyskwalifikacji za doping zawodniczki Chin Wang Jiali, która dobiegła na linię mety 58., wszystkie kolejne zawodniczki zajęły lokatę o jedną pozycję wyższą. Później kolejnych pięć zawodniczek (w tym dwie, które nie ukończyły biegu), zostały zdyskwalifikowane.

Rekordy

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012